Черекаев — фамилия; имеет женскую форму Черекаева.

Известные носители:
 Черекаев, Алексей Васильевич(1932—2010) — директор госплемзавода «Анкатинский» Уральской области, учёный-животновод, специалист по мясному скотоводству, государственный деятель Казахской ССР, Герой Социалистического Труда (1971).
 Черекаев, Василий Алексеевич — советский и российский нейрохирург, специалист по краниофациальной хирургии и хирургии основания черепа, награждён золотой медалью имени Н. Н. Бурденко (2016).